ПЖ может означать: 
 аббр. пожизненное заключение
сокр. пожалуйста 
сокр. поджелудочная/предстательная железа 
ПЖ — сокр. Господин ПЖ - правитель планеты Плюк, персонаж фильма Кин-дза-дза!
«ПЖ» — сокращённое название межрегионального объединения журналистов «Профсоюз журналистов и работников СМИ»